Чемпионат Европы по кроссу 2006 года прошёл 10 декабря в Сан-Джорджо-су-Леньяно (Италия). Были разыграны 12 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов, 4 — у юниоров, а также ещё 4 (впервые в истории) — среди молодёжи (спортсменов до 23 лет).

В связи с расширением программы чемпионата в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов: на старт вышли 469 атлетов из 29 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из забегов. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников.

Результаты

Мужчины. 9,95 км 
6 февраля 2007 года Португальская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации бегуна на длинные дистанции Фернанду Силвы. В его допинг-пробе, взятой во время внесоревновательного тестирования 4 декабря 2006 года, были обнаружены следы применения эритропоэтина. Спортсмен был дисквалифицирован на 2 года, а его серебряная медаль на чемпионате Европы по кроссу (результат 28.03) — аннулирована.

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 8,03 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 8,03 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 5,975 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 5,975 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,1 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 16 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2006 года
Спорт в Италии в 2006 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования в Ломбардии
События 10 декабря
кросс